William Grant peut faire référence à :

Politiciens
Sir William Grant (1752–1832), député, 1790–1812; Master of the Rolls, 1801–1817
William Grant (1883–1949), député unioniste de la Chambre des communes d'Irlande du Nord
William Grant (1744–1805), homme d'affaires, seigneur et personnage politique d'origine écossaise au Canada
William Grant (1909–1972), homme politique et juge unioniste écossais
William Grant (1701–1764), homme politique et juge écossais
William M. Grant (1868–1931), homme politique du Saskatchewan, Canada
William-Pierre Grant (1872-1943), homme politique québécois ;

Sportifs
William St Clair Grant (1894–1918), joueur de rugby écossais
William Grant (1905–1994), footballeur anglais, a joué pour Blackpool

Militaire
Sir William Keir Grant (1772–1852), général de la British Army
Sir William Lowther Grant (1864–1928), officier de la Royal Navy
William Grant (1870–1939), colonel de l'armée australienne et général de brigade temporaire pendant la Première Guerre mondiale

Autres
William Grant (1839–1923), fondateur de la société William Grant & Sons, qui distille du whisky écossais et d'autres spiritueux
William Grant (1743–1810), commerçant de fourrures d'origine écossaise dans le Bas-Canada
St. William Grant (1894–1977), syndicaliste et activiste jamaïcain
William Grant (1843–1910), berger néo-zélandais, marchand de titres, propriétaire foncier
William F. Grant (1924), généticien des plantes, biosystématiste, éducateur et défenseur de l'environnement au Canada
William Thomas Grant (1876–1972), philanthrope américain et fondateur des magasins WT Grant
William James Grant (1829–1866), peintre anglais
William Grant, archidiacre puis doyen de Tuam
William Grant, voir le Fred M. Hechinger Grand Prize for Distinguished Education Reporting
William K. Grant, diplomate américain
 William Lawson Grant (1872-1935), historien et éducateur canadien ;
 William Robert Ogilvie-Grant (1863-1924), ornithologue écossais.

Voir aussi
Will Grant (1954), joueur de football américain
Bill Grant